Miejscowości w USA:
 Friendship – miejscowość w stanie Arkansas, w hrabstwie Hot Spring
 Friendship – miejscowość w stanie Maine, w hrabstwie Knox
 Friendship – miejscowość  w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Allegany
 Friendship – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Allegany
 Friendship – jednostka osadnicza w stanie Maryland, w hrabstwie Anne Arundel
 Friendship – jednostka osadnicza w stanie Ohio, w hrabstwie Scioto
 Friendship – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Jackson
 Friendship – miasto w stanie Tennessee, w hrabstwie Crockett
 Friendship – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Fond du Lac
 Friendship – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Adams
Gminy w USA:
 Friendship (ang. Friendship Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Greene
 Friendship (ang. Friendship Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Knox
 Friendship (ang. Friendship Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Emmet
 Friendship (ang. Friendship Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Yellow Medicine
 Friendship (ang. Friendship Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Allegany
 Friendship (ang. Friendship Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Guilford
 Friendship (ang. Friendship Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Fond du Lac
Inne miejscowości:
 Friendsip – miasto w Surinamie
Muzyka:
 Friendship – album Raya Charlesa